Das Herreneinzel der Australasian Championships 1909 war ein Tenniswettbewerb in Perth.

Vorjahressieger war Fred Alexander. Das Finale gewann Anthony Wilding mit 6:1, 7:5 und 6:2 gegen Ernie Parker. Es war, nach seinem Sieg von 1906, der Zweite bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
1909